Giro Rosa 2021 (også omtalt Giro d'Italia Femminile) var den 32. udgave af det italienske etapeløb Giro Rosa. Cykelløbets ti etaper blev kørt fra 2. til 11. juli 2021. 

Modsat løbene fra 2016 til 2020 var det i 2021 ikke en del af UCI Women's World Tour, men på den lavere rangerende internationale UCI-kalender for kvinder. Dette skyldtes at UCI i slutningen af september 2020 deklasserede løbet til 2.Pro niveau, og derfor ikke en del af UCI Women's World Tour 2021 som først planlagt. Begrundelsen var at der ikke ville være live-TV fra løbet, hvilket også var tilfældet ved 2020, til stor utilfredshed for UCI.

Løbet blev en stor triumf for , da holdet endte med at tage de tre øverste pladser i det samlede klassement. Den hollandske verdensmester Anna van der Breggen blev en suveræn vinder, mens Ashleigh Moolman-Pasio og Demi Vollering tog de sidste pladser på podiet.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

10. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke
* DNS = stillede ikke til start

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's Road World Rankings 2021